Курнаков Андрій Ілліч — народний художник СРСР.
 Курнаков Георгій Васильович — український художник, член Спілки художників УРСР, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Курнаков Микола Васильович — генерал-майор, учасник російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Курнаков Микола Семенович — радянський науковець, основоположник фізико-хімічного аналізу, заслужений професор, доктор хімічних наук, академік Петербурзької академії наук/Російської академії наук/Академії наук СРСР, лауреат Сталінської премії.